Dieser Artikel führt die Erfolge und den Kader des Radsportteams Orica Scott in der Straßenradsport-Saison 2017 auf.

Team

Erfolge

Weblinks 
 

Radsportteam 2017